Albert Lucas (korfballer), Nederlands korfballer (1954–)
Albert Lucas (atleet), Frans hordenloper (1899–1967)
Albert Lucas (activist), Joods activist (1859–1923)
Albert Lucas (jongleur), Amerikaans jongleur (1960–)